Fuling (kinesiska: 涪陵) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 81 kilometer öster om det centrala stadsdistriktet Yuzhong.

Runt Fuling är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Fuling är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Fuling är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing

WP:Projekt Kina